2 miejscowości w Polsce: 
 Biały Zdrój – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski 
 Biały Zdrój – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze